Taku Akahoshi (Fukuoka, 21 de abril de 1984) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Taku Akahoshi começou a carreira no Sagan Tosu. 

Naturais de Fukuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu